Маргум (-{Margum}-) може бити:

 Маргум, некадашње римско утврђење код Дубравице
 Контра Маргум, некадашње римско утврђење код Ковина